«Я була авантюристкою» () — французька комедія-драма 1938 року режисера Реймона Бернара.
 «» () — амерниканський фільм-ремейк французької стрічки 1938 року, знятий Грегорі Ретоффом у 1940 році.